Анато́лий Плато́нов:
 Платонов, Анатолий (известен под псевдонимом Люля; род. 1968) — советский и российский музыкант. Один из основателей и автор ряда песен группы «Ноль», один из основателей и вокалист группы «Самые Неприятные Кавалеры» («Самые НК»).
 Платонов, Анатолий Георгиевич (1927—2001) — советский и украинский художник.
 Платонов, Анатолий Иванович (1930—2001) — советский и российский художник.